Скейт-панк () — поджанр панк-рока, изначально возникший на основе хардкор-панка и отличающийся от типичного поп-панка в основном второстепенными для музыки имиджевыми и текстовыми атрибутами. Скейт-панк-группы связаны со скейтборд-субкультурой, их тексты характеризуются оптимистичностью, обычно аполитичностью и жизнерадостностью. Иногда песни откровенно юмористичны и даже непристойны. Для скейт-панка характерно появление элементов ска и регги. Нередко скейт-панки издаются на независимых лейблах.

Скейт-панк возник в 80-х годах XX века на пересечении двух культур — скейтбординга и панка. В то время стали появляться скейтерские видео, в которых музыкальным сопровождением являлась панк-музыка. Сближению скейтбординга и панк-рока также способствовало стрэйт-эдж-движение, содержание которого — образ жизни, свободный от алкоголя и наркотиков, скейтбординг и соответствующая музыка — удачно дополняли идеалы скейт-панков.

Музыкальные группы жанра скейт-панк 
 JFA ()
 Stalag 13
 Ill Repute ()
 Suicidal Tendencies (одна из первых в этом направлении)
 The Offspring

Примечания

Ссылки 
 skate-punk.ru
 Skatepunk.net

Жанры панк-рока
Южная Калифорния
Молодёжная культура в США